Swisher kan syfta på:

 Bob Swisher (1914–1979), en amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Swisher, Iowa

Se även 
 Swisher County